Le menhir de Guernangoué (ou alignement de Guernangoué) est un menhir isolé, vestige d'un ancien alignement mégalithique de Roudouallec, dans le Morbihan, en France.

Localisation 
Le menhir est situé dans une haie de la commune de Roudouallec, à environ  à vol d'oiseau au nord-ouest du hameau de Guernangoué et autant au sud-ouest du hameau de Coat-Quilvern.

Description 
De l'alignement initial, ne restent que trois menhirs, dont un seul est encore debout. Ce menhir dressé est long d'environ .

Le premier menhir couché fait sensiblement la même taille. Taillé dans le schiste, il porte plusieurs gravures, dont une hache et une « idole en écusson ». Afin de protéger ces signes fragiles, le menhir a été déplacé et ces motifs placés contre le sol dans les années 1980.

Le second menhir couché, dont l'extrémité a été brisée, mesure environ  et porte une vingtaine de cupules gravées.

Historique 
Les menhirs datent du Néolithique.

Le menhir est classé au titre des monuments historiques par arrêté du .

Annexes

Liens internes 
 Liste des sites mégalithiques du Morbihan
 Liste des monuments historiques de l'arrondissement de Pontivy

Références 

Guernangoué
Monument historique classé en 1925
Roudouallec